

Cinema 
 Meant to Be – film del 2010 diretto da Paul Breuls
 Meant to Be – film del 2012 diretto da Bradley Dorsey

Musica 
 Meant to Be – album di John Scofield del 1991
 Meant to Be – singolo di Sammy Kershaw del 1996
 Meant to Be – album di Marlayne del 2001
 Meant to Be – album di Jennie Löfgren del 2001
 Meant to Be – singolo di Jennie Löfgren del 2001
 Meant to Be – singolo di Bebe Rexha del 2017